Egbert »Eppie« Wietzes, kanadski dirkač formule 1, * 28. maj 1938, Assen, Nizozemska, † 10. junij 2020.

Eppie Wietzes je debitiral na domači dirki za Veliko nagrad Kanade v sezoni 1967, ko je z dirkalnikom Lotus 49 odstopil. Še drugč in zadnjič je na dirki Formule 1 nastopil ponovno na domači dirki za Veliko nagrad Kanade v sezoni 1974, ko je z dirkalnikom Brabham BT42 odstopil zaradi okvare motorja.

Popolni rezultati Formule 1

|-
| 
! Team Lotus / Comstock Racing
! Lotus 49
! Cosworth V8
| JAR
| MON
| NIZ
| BEL
| FRA
| VB
| NEM
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
| ITA
| ZDA
| MEH
|
|
|
|
! -
! 0
|-
| 
! Moštvo Canada F1 Racing
! Brabham BT42
! Cosworth V8
| ARG
| BRA
| JAR
| ŠPA
| BEL
| MON
| ŠVE
| NIZ
| FRA
| VB
| NEM
| AVT
| ITA
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
| ZDA
! -
! 0
|}

Sklici

Zunanje povezave 
 

Kanadski dirkači
Kanadski vozniki Formule 1
Privatniki Lotusa Formule 1
Privatniki Brabhama Formule 1